AQA steht für:

 Analytical Quality Assurance, siehe Qualitätssicherung
 Any Question Answered, ein SMS-Informations- und -Entertainment-Service aus dem Vereinigten Königreich
 Araraquara (Flughafen), ein Flughafen in Brasilien nach dem IATA-Code
 Association Québécoise de l'Aérospatiale, die Luft- und Raumfahrt-Vereinigung Québecs
 Austrian Agency for Quality Assurance, Vorgängereinrichtung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria

Aqa steht für:
 arabisch/persisch Agha

AQA